La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1978-1979 è stata la 39ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Playhonka.

Risultati

Stagione regolare

Gruppo Ovest

Gruppo Sud

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1978
Pallacanestro nel 1979
1978-1979